Василий Плаксин:
 Плаксин, Василий Денисович (1921—1992) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Плаксин, Василий Тимофеевич (1795—1869) — русский писатель и педагог, учитель словесности.